Idö kan syfta på följande platser:

Sverige 

 Idön (Östhammars kommun), en halvö och ett naturreservat på södra Gräsö i Östhammars kommun, 
 Idö, Norrtälje kommun, ö och naturreservat i Björkö-Arholma socken, Stockholms län, 
 Idö (Frötuna socken), del av Humlö i Norrtälje kommun i Stockholms län, 
 Idön, Värmdö kommun, ö vid Idöborg i Nämdö socken, Värmdö kommun, Stockholms län, 
 Idö (Västerviks kommun), en ö i Tjusts skärgård i Kalmar län, 
 Idö (Valdemarsviks kommun) – en ö i Gryts skärgård i Östergötlands län

Åland 

 Idö (Kökar, Åland),